O termo Gastão de Orléans pode referir-se a:
 Gastão, Duque de Orléans
 Gastão de Orléans, Conde d'Eu
Desambiguação